Christopoulos ist der Name von:

 Dimitrios Christopoulos, griechischer Leichtathlet, Olympiateilnehmer
 Stefanos Christopoulos (1876–?), griechischer Ringer und Gewichtheber, Olympiateilnehmer
 Yannis Christopoulos (* 1974), griechischer Basketballtrainer